Crisi finanziaria russa del 1998 o crisi del Rublo e febbre russa
Grande recessione russa (2008)
Crisi finanziaria russa (2014-2017)